Tautas laiks ():

 «Tautas laiks» — песня Яниса Лусенса 1988 года.
 Tautas laiks — сборник песен, изданный в 2007 году.

Страницы значений:Музыкальные произведения